Guinea puede hacer referencia a:

Países 
 Guinea, también llamado Guinea-Conakri, un país de África Occidental, antigua colonia francesa.
 Guinea del sur, también llamado Guinea-Kankan, un país de África Occidental, antigua colonia francesa.
 Guinea-Bisáu, un país de África Occidental, antigua colonia portuguesa.
 Guinea Ecuatorial, un país de África Central, antigua colonia española.
 Papúa Nueva Guinea, un país de Oceanía, que ocupa la parte oriental de Nueva Guinea e islas adyacentes.

Localidades 
 Guinea Grass, una ciudad beliceña.
 Guinea, un concejo de la provincia de Álava, País Vasco.
 Guinea, pueblo de la isla de El Hierro en las Islas Canarias.
 La Guinea, una localidad del municipio mexicano de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
 La Guinea,  una localidad de la provincia de Panamá, Panamá.
 Nueva Guinea, una ciudad de Nicaragua.

Regiones 
 Golfo de Guinea, parte del Atlántico al sudoeste de África.
 Guinea, una región de África.
 Nueva Guinea, una isla en el Pacífico.
 Nueva Guinea, un municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur en la República de Nicaragua.
 Nueva Guinea Occidental, una región indonesia que ocupa la parte occidental de Nueva Guinea.
 Guinea, región en el estado de Virginia, EE. UU.

Antiguas colonias 
 Guinea Española
 Guinea Francesa
 Guinea Portuguesa
 Nueva Guinea Alemana
 Nueva Guinea Neerlandesa
 Nueva Guinea Británica

Zoología 
 Gallina de guinea, familia de aves.

Científicos Botánicos 
 Emilio Guinea (1907-1985). 
 J.Guinea - Jesús Guinea (1965-).

Moneda 
 Guinea, una moneda de oro que se utilizó en el Reino Unido.